Hector van Sminia (1763-1816) - Tweede Kamerlid en grietman van Idaarderadeel
 Hector van Sminia (1826-1897) - Burgemeester van Marum
 Hector van Sminia (1829-1877) - Wethouder en Statenlid
 Hector van Coehoorn van Sminia (1877-1946), zoon van bovengenoemde, onder meer schaatser en paardensportbeoefenaar